

Denemarken
 Nordhavnen (Aarhus), een woonwijk in Aarhus
 Nordhavn (Kopenhagen), een haven in Kopenhagen
 Station Nordhavn, spoorwegstation in Kopenhagen nabij deze haven

Nederland
 Noordhaven (Zevenbergen), een straat in Zevenbergen
 Noordhavenpoort, een stadspoort in Zierikzee

Zuid-Afrika 
 Noordhaven (West-Kaap), een plaats in de provincie West-Kaap